Zkratka T3, T-3 nebo T.3 označuje:

T3 
 Tatra T3 – tramvaj
 Trijodthyronin – hormon štítné žlázy
 T3 (časopis) – britský měsíčník nových technologií
 Fuji T-3 – cvičné letadlo Japonských vzdušných sil
 3 (tramvajová linka v Paříži) (T3) – linka pařížských tramvají
 třetí hrudní obratel

T-3 
 Sojuz T-3 – sovětská kosmická loď
 Praga T-3 – československý pásový tahač
 Fuji T-3 – japonský armádní letoun

T.3 
 Tellier T.3 – francouzský létající člun